Sveti Duh je lahko:

 ena izmed treh oseb Svete Trojice v krščanstvu

naselje v Sloveniji:
 Sv. Duh na Ostrem Vrhu, občina Selnica ob Dravi
 Sv. Duh, občina Dravograd
 Sv. Duh, občina Škofja Loka
 Sveti Duh, občina Bloke
 Sveti Duh, Nova vas (Slovenija)

cerkev v Sloveniji:
Sv. Duh v Bohinju
...